Prés – eszköz
Prés – 1971-es magyar film, Maár Gyula rendezésében